Peikrischwili ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Peikrischwili (* 1987), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Giorgi Peikrischwili (* 1983), georgischer Fußballspieler